Slovo Sobotka má více významů:
 Sobotka – východočeské město v Královéhradeckém kraji
 Šrámkova Sobotka – festival českého jazyka v Sobotce
 Sobótka – polské město v Dolnoslezském vojvodství

příjmení osob
 Antonín Sobotka (1863–1919) – český právník a politik
 Bohuslav Sobotka (* 1971) – český politik za ČSSD
 Jan Sobotka – více osob, rozcestník
 Jiří Sobotka – více osob, rozcestník
 Josef Sobotka – více osob, rozcestník
 Martin Sobotka (* 1970) – český herec
 Milan Sobotka (* 1927) – český filozof, profesor UK
 Pavel Sobotka (* 1928) – český lékař a vysokoškolský pedagog
 Petr Sobotka (* 1977) – český novinář
 Primus Sobotka (1841–1925) – český novinář, překladatel a etnograf
 Přemysl Sobotka (* 1944) – český politik za ODS
 Ruth Sobotka (1925–1967) – americká tanečnice, módní návrhářka, malířka a herečka narozená v Rakousku 
 Vladimír Sobotka (* 1987) – český lední hokejista
 Wolfgang Sobotka (* 1956) – rakouský politik
 Zdeněk Sobotka (1927–2009) – český fotbalista

Související články 
 sobota

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení